Сезон «Атлетік» (Більбао) 2019-2020 - 121-й за ліком сезон футбольного клубу «Атлетік» (Більбао) і його 89-й сезон у вищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Згідно з офіційним вебсайтом.

Статистика гравців

Дисциплінарні покарання

З юнацької системи

Трансфери 
Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга 

Турнірна таблиця

Підсумки загалом 

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

Півфінал

Фінал

Примітки 

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Атлетік Більбао